Il tabellone singolare dell'Intersport Heilbronn Open 1997, torneo di tennis che faceva parte del circuito ATP Challenger Series nell'ambito dell'ATP Challenger Series 1997, è stato vinto da Henrik Holm. In finale ha sconfitto Hendrik Dreekmann (tds n. 1) con il punteggio di 6-3, 2-6, 6-0.

Teste di serie

  Hendrik Dreekmann (finale)
  Alex Rădulescu (semifinali)
  Andrej Česnokov (semifinali)
  Stéphane Simian (secondo turno)

  Ján Krošlák (secondo turno)
  Javier Frana (primo turno)
  Fabrice Santoro (quarti di finale)
  Orlin Stanojčev (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte Alta

Parte Bassa

Collegamenti esterni
 
 

Intersport Heilbronn Open 1997